Friedrich Franz August Albrecht Bolle  ( Potsdam, 13 de agosto de 1905 — 1999) foi um botânico alemão.

Obras
Eine Übersicht über die Gattung Nelkenwurz L. und die ihr nahestehenden Gattungen,(1933)
 Resedaceae (1936)
 Theorie der Blattstellung (1939)
 Theorie der Blütenbände (1940)

Bolle
Naturais de Potsdam